Mala Kopanica je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u sastavu općine Velika Kopanica u Brodsko-posavskoj županiji.

Zemljopis
Mala Kopanica se nalaze 3 km jugozapadno od općinskog središta Velike Kopanice sjeverno od autoceste A3.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Mala Kopanica je imala 166 stanovnika.

Vanjske poveznice
Stranice Općine Velika Kopanica /Naselje Mala Kopanica

Izvori

Naselja u Brodsko-posavskoj županiji